Nasr II peut faire référence à :
 Nasr II (906-943), émir de la dynastie des Samanides en Perse ;
 Nasr II Qarakhanides ou Karakhanides, dynastie de Transoxiane.